Taktau ist ein ostpreußischer Name von Orten im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Taktau, Kreis Labiau, untergegangenes Gutsdorf im Rajon Polessk
 Fischer-Taktau, Kreis Labiau, seit 1946: Ijulskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk
 Jäger-Taktau, Kreis Labiau, seit 1946: Turgenewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk